Lee Sang-yong (이상용) può riferirsi a:

Lee Sang-yong (????) – calciatore sudcoreano
Lee Sang-yong (????) – arbitro sportivo sudcoreano
Lee Sang-yong (1944) – regista sudcoreano
Lee Sang-yong (1986) – calciatore sudcoreano